Алекса́ндр Влади́мирович Луки́н:

 Лукин, Александр Владимирович (1903—1991) — советский зоолог, профессор Казанского  университета.
 Лукин, Александр Владимирович (род. 1961) — российский политолог, востоковед.